Joey Jay, nombre artístico de Joey Jadryev (nacido como Joseph John Forrest Jadryev; 14 de agosto de 1990) es una artista drag estaounidense mejor conocida por competir en la temporada 13 de RuPaul's Drag Race.

Carrera 
Joey Jay actúa en el Kobalt Bar en Phoenix, Arizona. Compitió en la temporada 13 de RuPaul's Drag Race. En mayo, se anunció su nominación en los 2022 WOWIE Awards como parte de la RuPaul's DragCon en Los Ángeles en la categoría Hottest Hottie Award (The Thirst Follow Award).

Vida personal 
Joey Jay es abiertamente gay, y vivió en Milwaukee antes de mudarse a Phoenix en 2017.

Filmografía

Televisión 
 RuPaul's Drag Race (temporada 13)

Referencias 

Drag queens de Estados Unidos
Personas de Milwaukee
Personas de Phoenix
Participantes de RuPaul's Drag Race